Кейн (округ, Іллінойс)
Кейн (округ, Юта)